Szász Endre (1887–1944) romániai magyar újságíró
Szász Endre (1926–2003) képzőművész